V.Premier League 2013-2014 – torneo pallavolistico femminile
V.Premier League 2013-2014 – torneo pallavolistico maschile